Tennis steht für:
 das Rückschlagspiel Tennis
 Tennis (Band), US-amerikanische Indie-Pop-Band
 Tennis (Bleistiftspiel), ein strategisches Papier-und-Bleistift-Spiel für zwei Spieler
 Tennis (Computerspiel), Computerspiel zur gleichnamigen Sportart
 Tennis (Special Olympics), Sportart

Tennis ist der Name von:
 DJ Tennis (* 1970), italienischer DJ, Musikproduzent und Labelbetreiber

Siehe auch:
 Tennis Run
 Die Tennisspieler